

Astronomia 
 Pyx – abbreviazione della costellazione della Bussola

Codici 
 PYX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pattaya (Thailandia)